

Geografia
 Dasà – comune italiano in provincia di Vibo Valentia

Persone
 Eli Dasa – calciatore israeliano
 Or Dasa – calciatore israeliano
 Purandara Dasa – compositore indiano
 Tulasī Dāsa, noto come Tulsidas – poeta e mistico indiano
 Vrindavana Dasa Thakura – scrittore indiano

Altro
 DASA – acronimo di DaimlerChrysler Aerospace, sussidiaria nel settore aerospaziale di Daimler-Benz